Nova Gora (Dolenjske Toplice), een plaats in de Sloveense gemeente Dolenjske Toplice
 Nova Gora (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Nova Gora (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija